Háabunga peut désigner :
 le Háabunga, un dôme de glace du Mýrdalsjökull, en Islande ;
 le Háabunga, un dôme de glace du Vatnajökull, en Islande ;

Dôme de glace
Glacier en Islande
Austurland
Suðurland